Гуджранвала:

 Гуджранвала — город и административный центр одноимённого округа, расположенный в пакистанской провинции Пенджаб.
 Гуджранвала — один из 36 округов пакистанской провинции Пенджаб.